«Люди Икс» (), полное название «Люди Икс: Мультсериал» () — американо-канадский мультсериал, вторая адаптация комиксов издательства Marvel об одноимённой команде супергероев-мутантов, следующая за пилотным выпуском «Прайд из Людей Икс»; премьерный показ первой серии первого сезона состоялся утром 31 октября 1992 года в США на канале Fox Kids. Сериал имел огромнейший успех, став одним из самых популярных мультсериалов за всю историю телевидения и во многом способствовав популярности своей основной франшизы. Возрождённый мультсериал — «Люди Икс ’97» — выйдет на стриминг-сервисе Disney+ в 2023 году.

Обзор 
В 1991 году главой Fox Children's Network (впоследствии Fox Kids) стала . Ранее поддержав пилотный выпуск «Прайд из Людей Икс», Лош в новом качестве быстро составила порядок для первых 13 эпизодов. Для производства сериала был заключён контракт с компанией Saban Entertainment, которая, в свою очередь, наняла в помощь небольшую студию Graz Entertainment; последняя набрала к себе творческий состав, написала сценарий и раскадровку к первым эпизодам. Озвучивание проводилось на канадских студиях; анимацией занималась южнокорейская студия . Премьерный показ первого эпизода был намечен на сентябрь (конкретно – выходной в честь Дня труда), но из-за задержек с производством был перенесён на конец октября. Когда команда AKOM сдала первый эпизод, в нём обнаружилось сотни ошибок анимации, которые AKOM отказывалась исправлять; второй эпизод был сдан в считанные дни до конечного срока, имея до 50 отсутствующих сцен; на доработку материала имелся только один день, и как следствие, Fox грозила разорвать контракт с AKOM. В итоге, из-за ограничений по времени, эти два эпизода, сведённые в единый двухчастный эпизод под названием «Night of the Sentinels» (), были выпущены в эфир в этой незаконченной форме 31 октября 1992 года под видом «предварительного показа». Впоследствии, при повторном показе эпизода в 1993 году, ошибки были исправлены. Сериал по итогам первого сезона показал высокие рейтинги, что сделало возможным его продление на второй сезон из 13 эпизодов.

После успеха в прокате фильма «Люди Икс» Брайана Сингера летом 2000 года, Fox возвратила мультсериал на вечерний эфир по будням; начав с показа эпизодов, по сюжету соответствовавших сценам из фильма, Fox позднее перешла к порядку, соответствовавшему оригинальному показу. Таким образом сериал продержался до начала 2001 года, после чего перешёл на каналы ABC Family и Toon Disney в связи с приобретением Disney программ Saban Entertainment; позднее, с упразднением Toon Disney, сериал перешёл на вновь созданный канал Disney XD.

Синопсис 

Мультсериал представляет команду Людей Икс в образе, созданном для них художником Джимом Ли в публикациях начала 1990-х годов; состав титулярной команды в мультсериале преимущественно соответствует «Синей» команде, введённой в серии X-Men vol. 2; помимо этого, в сериал был введён условно «новый» персонаж Морф, созданный на основе другого участника команды .

В мультсериале уделяется внимание различным общественным проблемам: бракоразводным делам («Proteus»), роли христианства («Nightcrawler», «Bloodlines»), Холокосту («Enter Magneto», «Deadly Reunions», «Days of Future Past» и «The Phalanx Covenant»), истерике вокруг ВИЧ/СПИД («Time Fugitives»), чувству одиночества («No Mutant is an Island») и влиянию телевидения («Mojovision» и «Longshot»).

В первом сезоне сериала команда сталкивается с противниками как со стороны людей, пытающихся истребить мутантов как вид с помощью создаваемых ими Стражей, так и со стороны мутантов: Магнето, пытающегося развязать войну между людьми и мутантами; и Апокалипсиса, стремящегося переустроить мир в пользу наиболее, по его мнению, достойных для выживания в нём. В числе других сюжетов этого сезона — гибель Морфа от рук Стражей; заключение Зверя в тюрьме; покушение на сенатора Роберта Келли с целью обратить общество против мутантов. Во втором сезоне происходит свадьба Скотта Саммерса и Джин Грей, омрачённая вмешательством Мистера Злыдня, планирующего использовать их ДНК с целью создать армию совершенных мутантов. Погибший, как казалось в первом сезоне, Морф возвращается, спасённый Злыднем, но обращённый против своих товарищей. Также показывается всё нарастающая брешь между мутантами и обычными людьми; со стороны последних на сцену выходит группа «Друзья человечества», выступающая за преследование мутантов. Также возвращается Апокалипсис, в этом сезоне создающий , направленную против людей.

Третий сезон сериала представил адаптированную версию «Саг» Криса Клэрмонта из комиксов: «Саги о Фениксе» и «Саги о Тёмном Фениксе»; соответственно, в сериале появились персонажи из вышеозначенных сюжетов, включая расу ши'ар с их императрицей Лиландрой. Также сезон выводит бывшую возлюбленную и противницу Росомахи Леди Смертельный Удар, бывшего участника команды Человека-Льда и таинственного .

Озвучивание

Влияние 
Мультсериал получил огромный успех как в финансовом плане, так и в плане восприятия зрителями; наряду с сериалом «Бэтмен» он способствовал появлению последующих экранизаций комиксов в 1990-х и 2000-х годах. На пике популярности сериал имел очень высокие рейтинги с учётом расположения в эфире. Критики с одобрением отзывались о включении в сериал многих сюжетных линий из комиксов. В 2009 году портал IGN поместил «Людей Икс» на 13 позицию из 100 в рейтинге «Лучших мультсериалов всех времён». На портале Internet Movie Database в рейтинге «Лучшие сериалы (не менее 5000 оценок)» сериал держит 152-ю позицию.

Спин-оффы

X-Men Adventures 

Вскоре после появления мультсериала в эфире была запущена сопутствующая серия комиксов под названием X-Men Adventures, освещавшая события первых трёх сезонов сериала. С апреля 1996 года серия стала выходить под названием Adventures of the X-Men; в ней уже публиковались сюжеты, происходившие в пределах реальности сериала. Серия была завершена в марте 1997 года, вскоре после завершения показа сериала.

Пятый том издания Official Handbook of the Marvel Universe A-Z Hardcovers указывает сеттинг мультсериала как один из миров мультивселенной Marvel, носящий наименование Земли-92131; пораженный чумой альтернативный мир, появление которого пытался предотвратить Бишоп, указан как Земля-13393; мир, в котором чума была остановлена стараниями Кейбла, указан как Земля-121893.

Библиография 
 X-Men Adventures vol. 1 (1992–94) (15 выпусков)
 X-Men Adventures vol. 2 (1994–95) (13 выпусков)
 X-Men Adventures vol. 3 (1995–96) (13 выпусков)
 Adventures of the X-Men (1996–97) (12 выпусков)

X-Men '92 
Серия комиксов X-Men '92, начатая в рамках ивента Secret Wars в 2015 году и впоследствии продолженная в рамках новой вселенной Marvel, основана на данном сериале, с участием в ней многих персонажей из последнего.

Возрождение 

В августе 2020 года было объявлено, что Disney+ ведёт переговоры о возрождении мультсериала. 12 ноября 2021 года, Marvel Studios заявила о производстве сиквела «Людей Икс» 1992 года под названием «Люди Икс ’97», с запланированной премьерой на 2023 год. Додд, Занн, Буза, Сили-Смит, Поттер, Дишер, Хаф и Бриттон вернутся к озвучиванию персонажей в новом проекте, тогда как Дженнифер Хейл, Анниваа Буачи, Мэтью Уотерсон, , Холли Чо, Джефф Беннетт и  озвучат новых героев. Мультсериал не будет являться частью Кинематографической вселенной Marvel.

Примечания 

Мультсериалы США, запущенные в 1992 году
Телесериалы Канады 1992 года
Мультсериалы США, завершённые в 1997 году
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Fox Kids
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы о Людях Икс